Мирра Филипповна Сахновская (урожденная Марьям Файвелевна Гец; 1897—1937) — советская военная разведчица.

Биография 
Марьям Файвелевна (Мирра Филипповна) Гец родилась в Вильне 12 июня (по старому стилю) 1897 года в семье коллежского советника Файвела (Меера-Файвела) Бенцелевича Геца (1850, Россиены — 31 декабря 1931, Рига) и Хаи Самуиловны Гец. Отец, выпускник филологического отделения Дерптского университета и Института восточных языков в Санкт-Петербурге (1887), работал окружным инспектором еврейских школ Виленской губернии, публиковался в периодических изданиях на иврите, русском и немецком языках; впоследствии основал еврейскую гимназию в Москве (1917), а в эмиграции был директором еврейской учительской семинарии в Ковно (1920—1923) и до конца жизни директором еврейской гимназии «Тушия» в Риге. У неё были сёстры Лея (1893), Рахиль (1894), братья Бенцион (Беня, 1900) и Рафаил (1902). В Вильне семья проживала на Тамбовской улице, дом 8а. С началом Первой мировой войны семья эвакуировалась в Могилёв, затем в Витебск, а с 1917 года жила в Москве. Здесь родители развелись и отец вторично женился на враче Амалии Борисовне Фрейдберг (1866—1932).

Член РКП(б) с 1918 года, участник Гражданской войны, политработник 2-й Украинской и 44-й дивизий. Делегат X съезда РКП(б).

За отличие при ликвидации Кронштадтского мятежа как уполномоченная при 7-й армии награждена орденом Красного знамени.

С 1921 года — слушатель восточного отделения Военной академии РККА, которую окончила в 1924 году. Была направлена в Разведывательное управление Полевого штаба Красной Армии. Как опытного специалиста ее командировали в Китай, где она с 1924 по 1926 год под именем Марии Чубаревой работала в штабе Южной группы войск и преподавала в военной Академии Вампу. Создала разветвлённую агентурную сеть. По возвращении в СССР вышла замуж за Иосифа Сахновского и продолжала служить в Разведуправлении.

В 1928 году была обвинена в троцкизме, 29 декабря арестована, 5 января решением ОСО выслана в Сибирь на три года. Однако 23 декабря 1929 года решение было отменено, а Сахновская восстановлена в ВКП(б).

В 1932 году была назначена начальником учебного отдела Военно-технической академии Красной Армии.

В 1932—1934 годах — начальник спецотдела Разведупра РККА по подготовке партизан и военных кадров ИККИ.

На момент ареста занимала должность начальника санатория «Кичкинэ» Киевского военного округа, по другим данным — начальник санаторного отделения Симферопольского военного госпиталя.

Арестована 15 апреля 1937 года. Расстреляна 31 июля того же года по обвинению во вредительстве.

29 октября 1959 года реабилитирована.

Награды 
 Орден Красного Знамени (1921) — приказ РВС № 93.

Примечания

Литература 
 Кочик В. Я. Разведчики и резиденты ГРУ. — М., 2004. — С.602—609.

Источники 
 Марк Штейнберг, газета «Еврейский мир», «О времена, о судьбы»
 Сахновская-Флерова Мария Филипповна (Гетц Мирра)

Родившиеся в Вильнюсе
Члены РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Разведчицы СССР
Разведчики-нелегалы
Участники Гражданской войны в России (красные)
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году